ТПО — многозначная аббревиатура:
 ТПО — таможенно-приходый ордер
 ТПО — таможенный приходный ордер, таможенно-приходый ордер
 ТПО — тарифный план обслуживания
 ТПО — творческое производственное объединение
 ТПО — телевизионное производственное объединение
 ТПО — температура поверхности океана
 ТПО — теоретический предел охлаждения
 ТПО — тепловизионный прибор обнаружения
 ТПО — термопластичный полиолефин
 ТПО — территориальное производственное отделение
 ТПО — территориально-планировочное образование
 ТПО — тестирование программного обеспечения
 ТПО — технологическое программное обеспечение
 ТПО — технология профессионального обучения
 ТПО — тиреопероксидаза, фермент щитовидной железы
 ТПО — товарищество с полной ответственностью
 ТПО — токсичные промышленные отходы
 ТПО — торгово-посредническая операция
 ТПО — торгово-производственный отдел
 ТПО — точка продаж и обслуживания
 ТОП — транспортно-промышленное объединение
 ТПО — транспортное потребительское общество
 ТОП — тестирование программного обеспечения
 ТОП — терапия принятия и ответственности (также известна как терапия принятия и обязательств или терапия принятия и осознанности)
 ТПО — тяжёлый пехотный огнемёт

См. также 
  — аббревиатура латиницей